Homecoming — вечер встречи выпускников в американских университетах. Также может означать:

Фильмы 
 Homecoming — немецкий фильм в жанре драмы, выпущенный в 1928 году.
 Homecoming () — немецкий пропагандистский фильм 1941 года.
 Homecoming — романтическая кинодрама 1948 года.
 Homecoming — гонконгский фильм 1984 года.
 Homecoming — киноадаптация романа Синтии Войт, выпущенная в 1996 году.
 Homecoming — фильм 2003 года.
 Homecoming — фильм 2004 года.
 Homecoming — инди-триллер, выпущенный в 2009 году.
 Homecoming — триллер, выпущенный в 2010 году.
 Homecoming — серия американского мультсериала «Американский дракон Джейк Лонг».
 Spider-Man: Homecoming — английское название фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Литература 
 Homecoming (Вернувшиеся домой, 1956) — произведение Чарльза Сноу в серии «Чужаки и братья»
 Homecoming — роман Синтии Войт, выпущенный в 1981 году.
 Homecoming — роман, написанный по мотивам Звёздного пути.
 Homecoming — роман Мэтью Костелло, выпущенный в 1992 году.

Музыка 
Альбомы
Homecoming — альбом американской панк-рок группы Craig’s Brother.
Homecoming — альбом американского джазового пианиста Билла Эванса.
Homecoming — альбом американской фолк-рок группы America.

 Homecoming — альбом американского джаз-трио Gateway.
 Homecoming — альбом британской рок-группы Nazareth.

Песни
 «Homecoming» — песня американской рок-группы Green Day с их седьмого студийного альбома American Idiot.
«Homecoming» — коллаборация американского рэпера Lil Peep и Killstation, JGRXXN, Brennan Savage, OmenXIII, Kold-Blooded & Ghostemane c альбома *COLLABOS*.
 «Homecoming» — песня американской рок-группы Hey Monday с их дебютного альбома Hold on Tight.
 «Homecoming» — песня американского хип-хоп артиста Канье Уэста с его третьего альбома Graduation.

Видео-игры 
 Silent Hill: Homecoming — видеоигра в жанре survival horror, выпущенная в 2008 году.